Лаффо́н () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Аксель Лаффон — французька акторка, дочка Патріса Лаффона, внучка Робера Лаффона.
 Патріс Лаффон – французький телеведучий, метр французького телебачення, «великий господар» Форту Буаяр (1990—1999), актор-комік театру і кіно. Син Робера Лаффона.
 Перрін Лаффон — французька фристайлістка, спеціалістка з могулу, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та призерка чемпіонатів світу.
 Робер Лаффон — французький бібліофіл та видавець. Засновник видавництва Робер Лаффон.
 Фредерік Лаффон — французький кінодокументаліст.

Інше 
 Робер Лаффон (видавництво)

Див. також 
 Лафон

Французькі прізвища